Gaspard I van Coligny
Gaspard II van Coligny, beter gekend als Gaspard de Coligny
Gaspard III van Coligny